Кунео () — прізвище італійського походження.

Відомі носії:

 Джованні Баттіста Кунео (1809—1875) — італійський політик, соратник і біограф Джузеппе Гарібальді
 Ріналдо Кунео (1877—1939) — американський художник
 Сайрус Кунео (1879—1916) — американський художник
 Теренс Кунео (1907—1996) — англійський художник

Італійські прізвища